Шейкер (від англ. shake — трясти) — пристрій для приготування змішаних напоїв і коктейлів за допомогою струшування.
 Шейкер (музичний інструмент) (від англ. shaker — «to shake» — трясти) — назва цілого ряду ударних музичних інструментів (перкусії), які використовуються для створення ритмів.
 Шейкер-Гайтс — місто в США.